Куце́нко — українське прізвище.
 Куценко Альфред Миколайович (. 1933) — український учений-фізик, доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Куценко Андрій Сергійович (1979—2007) — український футболіст, півзахисник.
 Куценко Андрій Юрійович (1982—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Куценко Валентина Павлівна ( 1930) — радянська кіноактриса, радянська і російська письменниця.
 Куценко Валерій Вікторович (нар. 1986) — український футболіст.
 Куценко Віталій Данилович ( 1939) — український диригент і педагог.
 Куценко Владислав Ігорович (нар. 1982) — український політик.
 Куценко Володимир Ілліч — академік НАНУ.
 Куценко Євген Миколайович (нар. 1968) — український підприємець і футбольний функціонер.
 Куценко Леонід Васильович (1953—2006) — літературознавець, критик, доктор філологічних наук, професор.
 Куценко Микола Євдокимович (1916—1943) — радянський льотчик-винищувач, гвардії капітан.
 Куценко Микола Олегович (1992—2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куценко Оксана Петрівна (нар. 1975) — українська поетеса.
 Куценко Олег Костянтинович (нар. 1957) — російський актор театру, кіно та дубляжу.
 Куценко Олег Юрійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куценко Олександр Андрійович (1902—1966) — радянський воєначальник, військовий педагог, генерал-майор.
 Куценко Олексій Олександрович (1990-2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Куценко Павло Якович — український радянський графік, заслужений художник УРСР.
 Куценко Петро Іларіонович — український поет, член Спілки письменників України (1984).
 Куценко Пилип Євдокимович (1908—1968) — діяч сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Куценко Світлана Яківна (нар. 1940) — радянський, український редактор мультиплікаційних фільмів.
 Куценко Сергій Вікторович (1981—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куценко Сергій Іванович (1977—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Куценко Юрій Георгійович (нар. 1967) — російський співак і актор.
 Куценко Юрій Михайлович (нар. 1952) — радянський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Куценко Яків Григорович (1915—1988) — український штангіст, багаторазовий чемпіон УРСР та СРСР, рекордсмен.

Примітки 

Українські прізвища